

Codici 
 WEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Weatherford Parker Cty (Stati Uniti)

Sigle
WEA – etichetta discografica statunitense Warner/Elektra Records/Atlantic Records, ora Warner Music Group
WEA – etichetta WEA Italiana, emanazione della WEA statunitense

Altro
Wea – popolazione nativa americana del nordamerica